Włocławek est le nom de :

Włocławek, ville de Pologne
Włocławek, une ancienne voïvodie entre 1975 et 1998.
Włocławek, powiat de Pologne
Włocławek, gmina du powiat de Włocławek